Skær har flere betydninger:
 Skær – en ø eller en småø (holm) bestående af sten
 Skær (plante) – en planteslægt (Serratula) i Kurvblomst-familien

Se også
 Klinge – der kan være synonym med skær, især om æggen
 Lys – et svagt lys kaldes et lysskær
 Farve – en svag farvetone kaldes et farveskær
 Skærsilden – begreb fra den romersk-katolske kirke, skær i betydningen "ren"